Гейзель — фамилия.
 Гейзель, Марк Аронович (1909—1941) — советский журналист и детский писатель.
 Гейзель, Роман Юрьевич (1981—2021) — российский хоккеист с мячом.
 Гейзель Сьюз, Теодор (1904—1991, известный как Доктор Сьюз) — американский детский писатель, мультипликатор.

Гайзел:
 Гайзел, Эрнесту (1907—1996) — бразильский государственный и военный деятель, президент Бразилии.